Las Vegas kan syfta på 
 Las Vegas (sång)
 Las Vegas (TV-serie)
 Las Vegas (patiens)
 Las Vegas Thunder, ishockeylag i Las Vegas, Nevada

Geografi

Honduras 

 Las Vegas, Yoro, 
 Las Vegas kommun, Departamento de Santa Bárbara, 
 Las Vegas, Santa Bárbara,

Mexiko 

 Las Vegas, Escuintla, 
 Las Vegas, Salto de Agua, 
 Las Vegas, Morelos, Cuautla, 
 Las Vegas, Hidalgo, Zimapán,

USA 

 Las Vegas, New Mexico, San Miguel County, 
 Las Vegas, Nevada, Clark County,